Sunburst (filme)
 Pontiac Sunburst
 Sunburst (Montana)

Desambiguação